34-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 28 грудня 1966 року до 2 лютого 1967 року в Тбілісі. 

Чемпіонат був одночасно зональним турніром ФІДЕ. Право участі в міжзональний турнірі завоювали Леонід Штейн і Юхим Геллер, а також Айварс Гіпсліс і Віктор Корчной, що мали кращий, ніж у Марка Тайманова, коефіцієнт (в додатковому матч-турнірі всі троє набрали по 2 очки).

Турнирная таблица

Посилання 
 34th USSR Championship and Zonal, Tbilisi 1966/7 

Чемпіонати СРСР із шахів
1966 в СРСР
1967 в СРСР
1966 у шахах
1967 у шахах
Грудень 1966
Січень 1967
Лютий 1967